

Arte 
 Museo Granet – museo d'arte della città di Aix-en-Provence

Persone 
 André Granet (1881-1974) – architetto e imprenditore francese
 Danièle Granet (...) – scrittore e giornalista francese
 Félix Granet (1849-1936) – politico francese
 Francesco Granet (1692-1741) – critico letterario e traduttore francese
 François Marius Granet (1775-1849) – pittore francese
 Frédérique Granet (...) – giurista francese
 Granet (XIII secolo–XIII secolo) – trovatore francese
 Marc Antoine de Granet (1741-1827) – avvocato e politico francese
 Marcel Granet (1884-1940) – sociologo, storico delle religioni e orientalista francese
 Marie Louis Henry de Granet-Lacroix de Chabrières (1807-1959) – militare francese